Эрнст Майер ():
 Майер, Эрнст (1887—1930) — деятель немецкого социал-демократического и коммунистического движения.
 Майер, Эрнст Генрих Фридрих (1791—1858) — немецкий ботаник, профессор ботаники и врач.
 Майер, Эрнст (1796—1844) — немецкий скульптор.
 Майер, Эрнст Герман (1905—1988) — немецкий композитор и музыковед.